La palabra sati hace referencia a varios artículos:

Satí: diosa hindú, que se suicidó prendiéndose fuego cuando su padre insultó a su esposo, el dios Shivá.
satí: en el hinduismo, la inmolación de la viuda en la pira funeraria del marido.
sati: en el budismo, el concepto de «conciencia pura».
Bhai Sati Das, uno de los grandes mártires de los sij.
Satis es el nombre griego de Satet, la diosa egipcia de la guerra.